AEX peut faire référence à :
  ;
 AEX index, un indice boursier de la place d'Amsterdam.